Cantal (massief), een oude stratovulkaan in het Franse Centraal massief
 Plomb du Cantal, een van de toppen van dit massief
 Cantal (departement), een Frans departement, vernoemd naar het massief
 Cantal (kaas), een kaas geproduceerd in deze streek